Кинг Вилијам има више значења:
 Округ Кинг Вилијам (Вирџинија)
 Кинг Вилијам (Вирџинија)